Шко́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «школа», третье по распространённости название улиц в России.

Белоруссия 
 Школьная улица — улица в Минске.

Россия 
 Школьная улица — улица в Вельске.
 Школьная улица — улица в Видном.
 Школьная улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Школьная улица — улица в Данкове.
 Школьная улица — улица в Иванове.
В Казани:
Школьная улица — старое название Катановского переулка в историческом центре города.
Школьная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Школьная улица — улица в посёлке Малые Дербышки Советского района.
В посёлке Кадышево Авиастроительного района:
Школьная улица
2-я Школьная улица
Школьная улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района.
 В Королёве:
 Школьная улица — улица, идущая от Шоссейной улицы до Мытищ;
 Школьная улица — улица в Болшево. 
 Школьная улица — улица в Климовске.
 Школьная улица — улица в Курске.
 Школьная улица — улица в Липецке.
 Школьная улица — улица в Луге.
 В Москве:
 В Центральном административном округе:
 Школьная улица *  — улица в Таганском районе *;
 В Восточном административном округе:
 Школьная улица — улица в Косино-Ухтомском*;
 В Зеленоградском административном округе:
 Школьная улица * — улица в Крюкове*;
 Школьная улица * — улица в Малине *;
 В Новомосковском административном округе:
 Школьная улица * — улица в Кокошкине *;
 Школьная улица * — улица в Крёкшине *;
 Школьная улица * — улица в Марушкине *;
 Школьная улица * — улица в Щербинке*;
 Школьная улица * — улица в Яковлеве *;
 В Троицком административном округе:
 Школьная улица * — улица в Киевском*;
 Школьная улица * — улица в Курилове *;
 Школьная улица * — улица в Пахорке*;
 Школьная улица * — улица в Рассудове *;
 Школьная улица * — улица в Рогове *;
 Школьная улица * — улица в Страдыне *;
 Школьная улица * — улица в Троицке *.
 В Нижегородской области:
 Школьная улица — улица в Нижнем Новгороде;
 Школьная улица — улица в деревне Афонино Кстовского района.
 Школьная улица — улица в пгт Новоподрезково.
 Школьная улица — улица в Пензе.
 Школьная улица — улица в Подольске.
 Школьная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Школьная улица — улица в Приморском районе; 
 Школьная улица — улица в Горелове; 
 Школьная улица — улица в Пушкине; 
 Школьная улица — улица в Шушарах;
 Школьная улица — прежнее (до 1962 года) название улицы Юннатов.
 Школьная улица — улица в Семилуках.
 Школьная улица — улица в Сыктывкаре.
 В Томске:
 Школьная улица — улица в Кузовлеве;
 Школьная улица — улица в Тимирязевском;
 Школьная улица — улица в Эуште.

 Школьная улица — улица в Уфе.
 Школьная улица — улица в Хабаровске.

Крым 
 Школьная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Школьная улица — улица в Константиновке.
 Школьная улица — улица в Николаеве.
 Школьная улица — улица в Прилуках.

См. также 
 Школьная площадь
 Школьный переулок
 Школьный проезд
 Школьная

Примечания